Суржикова — жіноча форма прізвища Суржиков.
 Суржикова Катерина Іванівна (* 1956) — радянська та російська співачка.
 Суржикова-Гібнер Валентина Іванівна — керівник представництва Торгово-промислової палати України в ФРН та ЄС, заслужений юрист України.

Примітки 

жіночі форми прізвищ